Francisco Eugenio Bustamante (Coro, estado Falcón, Venezuela, 6 de septiembre de 1839-Maracaibo, estado Zulia, 30 de diciembre de 1921) fue un médico cirujano venezolano que practicó numerosas intervenciones quirúrgicas, por primera vez realizadas en Venezuela.

Biografía 
Su padre fue el comandante prócer Antonio Bustamante, natural de Coro, y su madre María Concepción Urdaneta de Bustamante, descendiente del general Rafael Urdaneta. Vivió en Maracaibo desde los 4 años de edad y realizó sus estudios primarios y secundarios en el estado Zulia. Atendió cursos superiores en Caracas durante 1858. Interrumpió sus estudios entre 1859 y 1860 para alistarse en el ejército que defendía al gobierno del general Julián Castro. Tras nueve meses de campaña es licenciado con el grado de teniente, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Central de Venezuela en 1864, ejerce por poco tiempo su profesión en Caracas y Maracaibo, partiendo luego para Europa donde obtiene el título de doctor en medicina en la Universidad de París en 1868. A su Regreso ejerció como médico del hospital Chiquinquirá; médico cirujano oftalmólogo de la Casa de Beneficencia, hoy hospital Doctor Urquinaona, y médico de sanidad en Maracaibo a partir de 1869.

Intervenciones 
Destacada figura médica del siglo XIX venezolano, practicó numerosas intervenciones de alta cirugía entre ellas la extracción de cataratas por el procedimiento de Daviel, colgajo, y luego por el de Von Graefe, extracción lineal con iridectomía en 1868. Realizó corrección de estrabismo según la técnica del desprendimiento del tendón con alargamiento muscular y sutura, dilatación de la abertura palpebral por incisión y sutura de la comisura externa toracotomía por empiema pleural entre 1868 y 1869. Cura operatoria de hernia crural estrangulada por debridamiento un el método de Malgaigne, dilatación forzada con el aparato de Nelaton en estonosis rectal, amas en 1869. Dilatación de los conductos lagrimales. Viajó nuevamente Europa y en 1874 ejecutó por primera vez en Venezuela una coforectomía (ovariectomía), la extirpación del ovario derecho por quiste gigante. En cirugía obstétrica, en 1870 empleo, también por primera vez en Venezuela el aparato de Tarnier para provocar el parto prematuro; introdujo varios instrumentos como las pinzas de Pean y el aparato de Velpeau en el tratamiento de las fracturas.

Publicaciones 
Publicó sus experiencias y quirúrgicas y lecciones clínicas en revistas científicas como La Beneficencia de Maracaibo, La Unión Médica y La Gaceta Médica de Caracas de la capital de la República (Venezuela). Alrededor de 50 trabajos avalan su ficha de escritor y orador entre otros su tesis de París: Étude sur le placenta (Anatomie, Physiologie, Pathologie, 1868), y un ensayo biofilosófico titulado El gran libro (1883) donde se declara partidario de la teoría evolucionista preconizada por Charles Darwin.

Cargos más significativos 
Fue profesor de la Universidad del Zulia a partir de 1891, dictó la cátedra de patología externa y medicina operatoria; medicina legal terapéutica y materia médica, patología clínica quirúrgica, clínica médico quirúrgica.

Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Federal del Estado Falcón-Zulia de 1879 a 1881. Fue presidente del Consejo de la Facultad de Medicina en 1882. Presidente de la junta de Instrucción Primaria Federal y rector de la Universidad del Sur desde 1897 hasta 1899. Concejal del Distrito Maracaibo, miembro de la Asamblea Legislativa por el estado Falcón-Zulia. Fue senador en tres períodos por el estado Zulia al Congreso Nacional y enviado extraordinario como ministro plenipotenciario de Venezuela en Washington. Una clínica en Maracaibo lleva su nombre, fue masón grado 33.

Muerte 
Se desconoce la causa de su muerte, (Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, 30 de diciembre de 1921).

Referencias

Cirujanos de Venezuela
Corianos
Alumnado de la Universidad Central de Venezuela
Alumnado de la Universidad de París